Meek se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Seth Eugene Meek
 Fielding Bradford Meek